

События 

 16 марта — после девятимесячной осады замок Монсегюр, последняя твердыня катаров — альбигойцев, сдаётся крестоносным войскам. Около двухсот катаров, отказавшихся отречься от своих убеждений, в тот же день сожжены на костре.
 26 марта — заключён договор в Альмисре между короной Арагона и короной Кастилии о распределении мусульманских земель, которые ещё не были завоеваны.
 Август — Хорезмийцы (остатки туркменских войск Джелал ад-Дина Манкбурны), призванные султаном Египта ас-Салих Айюбом, занимают Иерусалим.
 17—18 октября — армия крестоносцев разгромлена силами хорезмийцев и египетских Айюбидов в битве при Форбии близ Газы.
 Трапезундская империя — становится вассалом Монгольской империи. Румский султан Рукн ад-Дин Кей-Хосров II признаёт свою зависимость от Бату (Улус Джучи).
 Ростовское княжество, Углицкое княжество, Белозерское княжество становятся вассалами Монгольской империи. Князь ростовский Борис Васильевич, князь белоозерский Глеб Василькович и князь углицкий Владимир Константинович получают ярлыки на правления от Бату (Улус Джучи).
 Папа римский Иннокентий IV бежал из Рима, которому угрожали войска императора Фридриха II, в Лион, где объявил о созыве Первого Лионского собора.
 Георгий Акрополит возведён в должность Великого логофета.
 Город Альтеа отвоёван у мавров королём Хайме I Арагонским.
 Люди ица захватили Майяпан.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1244 году
 24 июня — Генрих I (ландграф Гессенский)
 Жак де Моле, великий магистр Ордена тамплиеров

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1244 году

См. также

Примечания